Obiectivele turistice din Köln sunt deosebit de numeroase. Ceva mai jos se află o descriere a celor mai importante dintre ele, care nu trebuie să lipsească din agenda unui turist.

Köln este cel mai vechi oraș al Germaniei. Moștenirea unei culturi catolice severe se îmbină armonios cu toleranța Țărilor de Jos, aflate în vecinătate. Metropola posedă cea mai mare catedrală gotică din lume, dar este considerată totodată și capitala homosexualilor din Germania. În pofida acestor contraste Köln este învăluit într-o atmosferă deosebit de romantică, întreruptă doar de perioada carnavalului, care schimbă complet fața orașului. Totodată Köln este gazda  multor muzee și galerii ce adăpostesc comori culturale aparținând unor epoci foarte diferite, de la paleolitic și cultura de Neanderthal și până în perioda contemporană. 

Orașul, situat în nord-vestul Germaniei, este străbătut de fluviul Rin. Orașul este și un loc de pelerinaj foarte cunoscut în Europa, adăpostind în domul construit în secolul al XIII-lea moaștele Celor Trei Crai de la Răsărit. 

Metropola a fost în mare parte distrusă în timpul celui de al II-lea Război Mondial. În mod miraculos însă, catedrala împreună cu alte câteva edificii istorice aflate pe malul stâng al Rinului, în centrul istoric (Altstadt), au supraviețuit.

Domul Sf. Petru
Domul este situat în centrul istoric, lângă gara centrală. Este principala atracție a orașului și a fost construit timp de 632 de ani, începând din 1238, pe locul unei catedrale mai vechi datând din anul 870. Construcția măsoară 157 m înălțime, a fost la un moment dat cea mai mare clădire a evului mediu, iar astăzi este considerată cea mai mare construcție în stil gotic din lume și cel mai vizitat edificiu din Germania. 
Program: zilnic, noiembrie-aprilie 06:00-19:30, mai-octombrie 06:00-21:00, acces liber. În turn se poate urca între orele 09:00-16:00. Tezaurul este deschis zilnic între 10:00-18:00. 
Adresa: Kölner Dom/Domplatz 
Sit web: www.koelner-dom.de

Muzeul Romano-Germanic
Muzeul Romano-Germanic expune piese arheologice, de origine romană, descoperite în Köln și în împrejurimi. Aici poți admira cea mai mare colecție de obiecte din sticlă, provenind din acea perioadă. 
Program: marți-duminică 10:00-17:00. 
Adresa: Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
Sit: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum

Muzeul Ludwig
Ca urmare a unei donații, făcute orașului Köln, a fost inaugurat în anul 1976 acest muzeu ce cuprinde cea mai mare colecție de artă pop, existentă în afara Statelor Unite. La aceasta se adaugă o colecție de tablouri ale artiștilor avantgardiști ruși, din perioada 1906-1930 și o colecție, cu statut semi-permanent, de pictură și grafică, semnată Pablo Picasso, aceasta fiind a treia ca mărime pe plan mondial. 
Program: marți-duminică 10:00-18:00. 
Adresa: Heinrich-Böll-Platz 
Sit: www.museum-ludwig.de

Zona pietonală Hohe Strasse
Pornind de la Dom, o rețea de străzi și alei pietonale, formează paradisul amatorilor de cumpărături, de toate felurile. Hohe Strasse, Breite Strasse, Opernpassage, Schildergasse etc., formează zona comercială cea mai importantă a Kölnului. Aici găsești magazine de firmă, oferte exclusiviste, dar și lanțuri de magazine universale, cum este Kaufhof.

Primăria Veche
Construită între secolele XIV-XVII, această clădire este cunoscută în întreaga lume pentru frumusețea și puritatea stilului arhitectural. Turnul primăriei, cu o înălțime de 61 m a fost ridicat din banii breslelor. În timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite dovezi arheologice ce atestă prezența unui praetorium roman. Acestea pot fi văzute și astăzi. De patru ori pe zi, la 09:00, 12:00, 15:00 și 18:00, se aud clopotele (Glockenspiel) bătând în turnul Vechii Primării. 
Program: luni-joi 09:00-15:00, vineri 09:00-12:00. 
Adresa: Rathausplatz 2, 50667 Köln,

Glockengasse 4711 (apa de colonie)
La 8 octombrie 1792, tânărul Wilhelm Mülhens primește drept cadou de nuntă, de la un călugăr german, rețeta unei tainice ”aqua mirabilis”. Aici începe povestea apei de Köln, care a dus faima orașului în întreaga lume civilizată. O mare contribuție la crearea acestei faime au avut-o soldații francezi, care, pe vremea războaielor napoleonice, trimiteau acasă flacoane cu “eau de Cologne”. Tot ei, numerotând toate clădirile orașului, începând de la Dom, au atribuit edificiului din strada Glockengasse, unde se producea apa de colonie, numărul 4711, care cu timpul a devenit marca acestui produs. Astăzi această clădire adăpostește un magazin de prezentare și un muzeu dedicat parfumului 4711. 
Program magazin: luni-vineri 09:00-19:00, sâmbătă 09:00-18:00 
Program muzeu: sâmbătă 13:00-14:00 tur cu ghid. 
Adresa: Glockengasse 4, 50667 Köln 
Sit: www.glockengasse.de

Muzeul Ciocolatei
Inaugurat la sfârșitul secolului al XX-lea, acest muzeu este unic în lume. Este dedicat istoriei de 3.000 de ani a ciocolatei și prezintă procesul de fabricație a acesteia, pornind de la plantațiile de cacao ale vechilor incași și ajungând la fabricile ultramoderne de astăzi. Situat pe malul stâng al Rinului, nu departe de orașul vechi, muzeul este adăpostit de o clădire futuristă, din sticlă și aluminiu. 
Program: marți-vineri 10:00-18:00, sâmbătă-duminică 11:00-19:00, luni închis.
Adresa: Rheinauhafen 1a, 50678 Köln 
Sit web: www.schokoladenmuseum.de

Croazieră pe Rin
Sunt multe posibilități de a face o croazieră de plăcere pe Rin, de la o plimbare prin portului fluvial și până la o călătorie Köln - Düsseldorf. Este recomandabilă varianta care începe și se termină pe malul stâng al Rinului, aproape de podul Deutzer. Călătoria durează o oră.

Köln